zdrobnienie od Jolanta – imię żeńskie
 Jola (Diola) – grupa etniczna w Afryce
 jola (jolka) – mały jacht żaglowy
 Jola – rodzaj grzybów z klasy rdze (Pucciniomycetes)